Le gouvernement Juncker-Poos peut faire référence au :
 Premier gouvernement Juncker-Poos, du  au  ;
 Deuxième gouvernement Juncker-Poos, du  au .

Voir aussi 
 Jean-Claude Juncker
 Jacques Poos
 Gouvernement du Luxembourg